Die Willibrordusbasilika ist eine katholische Kirche in der niederländischen Stadt Hulst.

Geschichte 
An der Stelle der Kirche stand bereits eine romanische Kirche, die in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts dem heutigen im Stil der Brabanter Gotik errichteten Bau weichen musste. 1468 brannte die Kirche aus, die zwischen 1481 und 1535 in ihrer heutigen Gestalt wiederhergestellt wurde. Nach der Reformation fiel die Kirche an die Reformierten. In der napoleonischen Zeit wurde die Kirche zur Simultankirche, der Chor wurde vom Kirchenschiff abgetrennt und den Katholiken übergeben. Seit 1930 ist die gesamte Kirche katholisch und wurde 1935 von Papst Pius XI. zur Basilica minor erhoben. Der Vierungsturm wurde nach Kriegszerstörungen 1957 als Betonkonstruktion wiederhergestellt.

Orgel 

Die Orgel wurde 1612 von dem Orgelbauer Louis Isoré (Antwerpen) erbaut. Das Instrument hatte ursprünglich 13 Register und wurde im Laufe der Zeit auf 31 Register auf zwei Manualen und Pedal erweitert. Die Trakturen sind mechanisch.

Weblinks 

 Sint Willibrordusbasiliek in Hulst: Website des Fremdenverkehrsvereins VVV Zeeland (niederländisch, deutsch, englisch)

Einzelnachweise 

Basilica minor
Kirchengebäude im Bistum Breda
Gotisches Bauwerk in den Niederlanden
Disposition einer Orgel
Willibrordkirche
Gotische Kirche
Kirchengebäude in Hulst
Willibrordbasilika (Hulst)
Hulst